Buffalo Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Rock (Illinois)
 Buffalo Rock (Oregon)
 Buffalo Rock (Tennessee)